Jarosław Mokros (ur. 21 stycznia 1990 w Łodzi) − polski koszykarz występujący na pozycji niskiego lub silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik MKS-u Dąbrowa Górnicza.

17 lutego 2017 został zawodnikiem Stelmetu Zielona Góra.

13 lipca 2019 dołączył do Arged BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. 21 lipca 2022 zawarł umowę z MKS-em Dąbrowa Górnicza.

Osiągnięcia 
Stan na 25 września 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
 Mistrz:
 Polski (2017, 2021)
 Polski juniorów starszych (2008)
 Wicemistrz FIBA Europe Cup (2021)
 Brązowy medalista mistrzostw Polski (2016)
 Zdobywca Pucharu Polski (2017, 2022)
 Finalista:
 Pucharu Polski (2018)
 Superpucharu Polski (2017 2019, 2021)

 Indywidualne
 MVP mistrzostw Polski juniorów starszych (2008)
 Zaliczony do III składu TBL (2016 przez dziennikarzy)

 Reprezentacja
 Brązowy medalista mistrzostw Europy dywizji B:
 U–20 (2009, 2010)
 U–18 (2007, 2008)
 Uczestnik mistrzostw Europy U–16 dywizji B (2006 – 10. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Statystyki zawodnika na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
  

Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze ŁKS Łódź
Koszykarze AZS Politechnika Warszawska
Koszykarze Polonii 2011 Warszawa
Koszykarze Startu Gdynia
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Ludzie urodzeni w Łodzi
Urodzeni w 1990